AHX est un sigle, qui peut signifier :
 American History X ;
 .ahx (Abyss' Highest eXperience), une extension de fichier audio.